Бокатома има више значења:

 Бокатома (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бокатома (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику